«Контакт» — альбом петербургской группы «Электрические партизаны» 2007 года. Это второй альбом «Электрических партизан» и восьмой авторский альбом Вадима Курылёва. Вадим Курылёв считает «Контакт» самым эклектичным своим альбомом.

Об альбоме 
Альбом записан на студии «1» (Санкт-Петербург) в течение 2006 года. Запись, программирование, сведение, мастеринг — Павел Ключарев.

В мультимедиа-приложение включён видеоклип «Ингерманландия» (electropartisanvideo, 2005—2006). Помимо песен В. Курылёва в альбом включены две кавер-версии песен Георгия Ордановского и группы «Россияне» — «Будет день» и «Последний трамвай».

Обложка 
Автор фото и дизайна обложки Владимир Дворник. В оформлении обложки был впервые использован логотип группы «Электрические партизаны».

Список композиций 
Музыка и тексты — Вадим Курылёв (кроме специально отмеченных).
 Контакт — 3:16
 Булавка для бабочки — 3:00
 За острый край — 2:47
 Подземное время — 4:32
 Может быть — 2:21
 В городе цвета дождя — 3:08
 Дух противоречия — 3:07
 X-Loop — 0:24
 Свет на дороге — 3:25
 Не для всех — 2:51
 Навеки в нирване — 3:32
 Песня для радио — 2:43
 Чёрная луна — 3:40
 Dance Dance Dance — 0:19
 Будет день (Г.Ордановский) — 3:38
 Последний трамвай (Г.Ордановский) — 3:34

Участники записи 
 Вадим Курылёв — голос, гитары, бас-гитара, клавиши, программирование клавишных (6)
 Михаил Нефёдов — барабаны
 Дмитрий Ковалёв — электрогитара
 Роман Прокофьев — электрогитара
 Михаил Чернов — саксофон
 Иван Васильев — труба

Песни 
 «Булавка для бабочки» — «Чёрная речка» является реально существующей в Санкт-Петербурге станцией метро, через которую Курылёв проезжает почти каждый день.
 «Может быть» — строка «Театр закрывается — меня тошнит» имеет отношение к Даниилу Хармсу.
 «Песня для Радио» три раза звучала на радио — в программе «Лаборатория» Радио «Культура» (2 января и 13 апреля 2007 года) и 11 ноября 2013 года, в прямом эфире программы Семёна Чайки «Живые» на «Нашем радио». Песня «Рок-герой» («Навеки в Нирване») — в программе проекта «Рок-герой» (2 октября 2007 г., «Наше радио»)
 Песня «Дух противоречия» в концертном варианте отличается от альбомного наличием 3-го куплета.
 «Навеки в нирване» — героем песни не является Курт Кобейн. Можно сказать, что это собирательный образ его последователей.

Примечания

Ссылки 
 Контакт на сайте Discogs.com
 Рецензия Старого ПионЭра («НашНеформат»)
 
 Официальный сайт группы Электрические Партизаны

Альбомы Вадима Курылёва
Альбомы группы «Электрические партизаны»
Альбомы России
Альбомы на русском языке